Пасо де Сан Антонио има више значења:

 Пасо де Сан Антонио, Ла Асијенда (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пасо де Сан Антонио (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику